Pečora – fiume russo che scorre nella parte europea nordorientale e sfocia nel Mar Glaciale Artico
 Pečora – città russa, situata sulle rive dell'omonimo fiume
 Baia della Pečora – insenatura lungo la costa settentrionale russa, nel Mare della Pečora
 Mare della Pečora – mare russo in cui sfocia l'omonimo fiume

Pagine correlate 
 Pecora (disambigua)
 Pečory